Taylor Fritz era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Jannik Sinner.

In finale Carlos Alcaraz ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Carlos Alcaraz (Campione)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (finale)
  Andrej Rublëv (quarto turno)
  Holger Rune (terzo turno)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
  Hubert Hurkacz (terzo turno)
  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Jannik Sinner (semifinale)
  Alexander Zverev (quarto turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Frances Tiafoe (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (ritirato)
  Alex de Minaur (secondo turno)

  Tommy Paul (quarto turno)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno, ritirato)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (quarti di finale)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (terzo turno)
  Botic van de Zandschulp (secondo turno, ritirato)
  Yoshihito Nishioka (secondo turno)
  Sebastián Báez (terzo turno)
  Tallon Griekspoor (terzo turno)
  Maxime Cressy (secondo turno)

Wildcard 

  Brandon Holt (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno)

<li>  Dominic Thiem (primo turno)
  Wu Yibing (secondo turno)

Qualificati 

  Rinky Hijikata (secondo turno)
  Borna Gojo (primo turno)
  Leandro Riedi (primo turno)
  Aleksandar Vukic (primo turno)
 Alejandro Tabilo (quarto turno)
 Zhang Zhizhen (primo turno)

  Tarō Daniel (terzo turno)  
  Cristian Garín (quarto turno)  
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)  
  Maximilian Marterer (primo turno)  
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)  
  Wu Tung-lin (secondo turno)

Lucky loser 

  Alexei Popyrin (secondo turno) </li>

  Radu Albot (secondo turno)

Ranking protetto 

  Gaël Monfils (primo turno)
  Guido Pella (secondo turno)

<ol start="3">
  Stan Wawrinka (quarto turno)

Tabellone

Parte finale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Indian Wells Masters 2023